Dieser Artikel listet alle offiziellen Länderspiele der komorischen Fußballnationalmannschaft. Seit 2005 ist der komorische Fußballverband Mitglied der FIFA, am 14. Dezember 2006 bestritt die Mannschaft ihr erstes offizielles Länderspiel. Das erste inoffizielle Länderspiel fand bereits am 26. August 1979 gegen Mauritius statt.

Spiele

1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Bilanz

Weblinks 
Spiele und Ergebnisse der komorischen Nationalmannschaft auf FIFA.com
Liste aller Spiele der Komoren bis 2007

Komoren
!Landerspiele